Mistrzostwa Republiki (, ) – coroczny turniej piłkarski dla klubów z KRLD, odbywający się w latach 1972–2011. W odróżnieniu od Zawodów Postępu Technicznego, przemianowanych potem na Ligę Najwyższej Klasy, Mistrzostwa Republiki były rozgrywane systemem pucharowym.

Zwycięzcy

Linki zewnętrzne 
 North Korea - List of Champions. RSSSF 

Piłka nożna w Korei Północnej